Aina steht für:
 Aina (Bandprojekt) und ihr Album Days of Rising Doom
 Aina (Vorname), lettischer Frauenname

Aina, geographische Objekte
 Aïna River, ein Fluss in Kamerun und Gabon; Oberlauf des Ivindo
 Aina (Iran), ein Dorf in der iranischen Provinz Kermānschāh

Aina steht für die folgenden Abkürzungen
 Association of Inland Navigation Authorities, britische Vereinigung von Navigationsbehörden.
 Assyrian International News Agency, eine assyrische Nachrichtenagentur

Aina ist der Familienname folgender Personen:
 Ola Aina (* 1996), englischer Fußballspieler